The Age of Reason (1794), een in 1794 verschenen boek van Thomas Paine.
 The Age of Reason (1960), een in 1960 verschenen boek van Harold Nicolson, in Nederland verschenen als "De Eeuw van de Rede" (1963).